Чемпионат России по фигурному катанию на коньках 2022 — соревнование по фигурному катанию среди российских фигуристов сезона 2021/2022 года, организуемое Федерацией фигурного катания на коньках России, которое проходило с 21 по 26 декабря 2021 года в городе Санкт-Петербурге на арене спортивного комплекса «Юбилейный». Спортсмены выступали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. По результатам чемпионата была сформирована сборная команда России для участия в чемпионате Европы 2022 года.

Участники 
К участию в чемпионате России допускаются спортсмены, участвовавшие в соревнованиях по программе Мастер спорта, на основании суммы очков, набранных на двух этапах Кубка России, а также по результатам участия в этапах и финале Гран-при среди взрослых и юниоров. В случае одинаковой суммы очков у одного или более спортсменов (пары), решающим является сумма судейских баллов, набранных в двух этапах. В одиночном катании допускается не более 18 спортсменов среди мужчин и женщин, в парном катании — не более 12 пар, в танцах на льду — не более 15 пар. Всего максимальное количество участников 90 человек. Окончательный состав участников утверждается Президентом ФФККР.

Несостоявшиеся участники 
 13 декабря стало известно о том, что Алёна Косторная пропустит чемпионат из-за травмы кисти.
 15 декабря стало известно о том, что Дарья Усачёва пропустит чемпионат, так как всё ещё восстанавливается после полученной травмы на этапе Гран-при Японии.
 17 декабря стало известно о том, что пара Алина Пепелева и Роман Плешков, а также танцоры Софья Шевченко и Игорь Ерёменко не выступят на чемпионате по медицинским показаниям.
 20 декабря стало известно о том, что Анастасия Гулякова пропустит чемпионат из-за травмы голеностопа правой ноги, её заменила Арина Онищенко.
 24 декабря танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись с произвольного танца из-за травмы у партнёра, которую он получил на тренировке.

Результаты

Мужчины

Женщины 
С этим Чемпионатом связан допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. На 13 января 2023 года по данным WADA РУСАДА завершило расследование. Валиева, на протяжении года считавшаяся победительницей, была признана невиновной, но её результат был отменён. Это автоматически повлекло перераспределение мест.

Парное катание

Танцы на льду

Ссылки 
 Информация о соревновании на сайте ФФККР 
 Результаты 
 Окончательный протокол соревнований

Примечания 

Чемпионаты России по фигурному катанию
2022 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2021/2022
Декабрь 2021 года в России
Соревнования по фигурному катанию в Санкт-Петербурге
Чемпионаты России в 2021 году
Чемпионаты России в 2022 году